Classe Vanguard, classe di sottomarini britannici
Classe Vanguard, classe di navi supporto statunitensi